Тагашет — посёлок в Курагинском районе Красноярского края. Входит в состав Брагинского сельсовета.

География 
Посёлок находится в южной части края, в пределах Алтае-Саянского горнотаёжного района, на берегах реки Тагашетки, на расстоянии приблизительно 33 километров (по прямой) к северо-северо-западу (NNW) от посёлка городского типа Курагино, административного центра района. Абсолютная высота — 303 метра над уровнем моря.

История 
Основан в 1841 году. По данным 1926 года в деревне Казано-Богородской (Тагашет) имелось 223 хозяйство и проживало 1067 человек (522 мужчины и 545 женщин). В национальном составе населения преобладали русские. В административном отношении являлась центром Казано-Богородского сельсовета Курагинского района Минусинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,1 %, женщины — соответственно 54,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 298 чел.

Примечания 

Населённые пункты Курагинского района